Николай Яхонтов:
 Яхонтов, Николай Георгиевич (1927—2014) — советский государственный деятель, председатель Липецкого горисполкома (1967—1979)
 Яхонтов, Николай Николаевич (1874—1918) — священномученик, утоплен в реке Кама во время Гражданской войны, канонизирован в 2000 году
 Яхонтов, Николай Петрович (1764—1840) — композитор, автор оперы «Сильф, или Мечта молодой женщины» (на либретто Н. А. Львова). Примечания